Adromischus är ett släkte av fetbladsväxter. Adromischus ingår i familjen fetbladsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fetbladsväxter
Adromischus